Ве́рхний Ла́рс — многосторонний автомобильный пункт пропуска через российско-грузинскую границу на территории Республики Северная Осетия — Алания. Расположен на Военно-Грузинской дороге.

В нескольких километрах южнее, за линией российско-грузинской государственной границы расположен грузинский контрольно-пропускной пункт — «Дарьяли».

Инфраструктура 
 Автомобильный пункт пропуска открылся, как и планировалось ранее, 1 марта 2010 года. Режим работы: круглосуточно. Через переход запрещается движение пешком. Пересечение на велосипеде разрешено.
 На пункте нет мест бесплатных туалетов и сан. узлов (за исключением одного коммерческого и  ПУ ФСБ, таможни, ГКУ Росграница и других силовых структур). В июле-августе 2018 года автомобильная очередь перед пунктом пропуска с российской стороны составляла несколько километров, со временем ожидания 10-16 часов. В то же время очередь с грузинской стороны практически отсутствовала и время ожидания составляло 30-60 минут. По мнению туристов очередь создана искусственно.
 В 2018 году часть нейтральной территории между российским и грузинским КПП была расширена до 7 полос (раньше было 2), на обочинах проложены тротуары, установлены скамейки и биотуалеты. У российского КПП есть всё необходимое: пункты обмена валют, страхование, брокеры, кафе, платный туалет, гостиница и комната матери и ребёнка. На грузинском КПП есть бесплатные туалеты, 2 круглосуточных обмена валют и банковский терминал. Летом 2019 года запланировано начало реконструкции КПП «Верхний Ларс», так как его текущая пропускная способность в пик летнего сезона значительно превышается, из-за чего образуются многокилометровые пробки, в которых люди во второй половине июля — первой половине августа стоят порой более суток.
  В пограничной зоне в стационарных кирпичных зданиях работает кафе (стоимость десятикратно превышает обычную), платный туалет и душ, брокерские конторы и таможенные представители.

Примечания

Ссылки 
 Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ

Пограничные КПП Российской Федерации